Der Begriff Bang-Menü kommt aus der EDV. Man spricht von einem Bang-Menü, wenn sich auf der obersten Hierarchieebene eines Menüs eine Schaltfläche befindet. Es öffnet sich also keine Auswahl mit Funktionen oder weiteren kaskadierenden Menüs, sondern es wird unmittelbar eine Funktion des Programms ausgeführt. Erkennbar waren solche Schaltflächen am Ausrufezeichen am Ende des Schaltflächentexts.

Heutzutage gehören Bang-Menüs meist der Vergangenheit an. Früher wurden sie oft in Programmen für Softwareentwickler eingesetzt. Hier war häufig die Funktion zum Kompilieren des Quelltextes als Bang-Menü realisiert. Solche direkten Funktionsaufrufe werden mittlerweile mittels Symbolleisten umgesetzt.

Ein Grund für die Abschaffung ist auch die Tatsache, dass bestimmte Funktionen aufgerufen wurden, die der Benutzer nicht oder nicht in dieser Form ausführen wollte, sondern über dieses vermeintliche Menü zu konkretisieren versuchte bzw. einfach mal nachsehen wollte, was sich überhaupt in diesem „Menü“ befindet. Durch diese Irreführungen verlor diese Praxis mehr und mehr an Bedeutung.

Grafische Benutzeroberfläche